Évry puede referirse a:
Évry, comuna del departamento francés de Essonne; 
Évry, comuna del departamento francés de Yonne; 
Évry-Grégy-sur-Yerre, comuna en el departamento francés de Sena y Marne; o
El distrito de Évry, en el departamento francés de Essonne.